Lawrence Page ist der Name folgender Personen:

 Larry Page (Lawrence „Larry“ Edward Page; * 1973), US-amerikanischer Informatiker und Unternehmer 
 Lawrence M. Page (auch: Larry M. Page; * 1944), US-amerikanischer Ichthyologe